Старая ратуша:
 Старая ратуша — ратуша в Бамберге
 Старая ратуша — одно из старейших зданий Братиславы и старейшая ратуша в Словакии
 Старая ратуша — старейшее светское здание в Брно (Чехия)
 Старая ратуша — ратуша во Вроцлаве
 Старая ратуша — ратуша в Ганновере
 Старая ратуша — ратуша в Гданьске
 Старая ратуша — ратуша в Дюссельдорфе
 Старая ратуша — ратуша в Дортмунде
 Старая ратуша — ратуша в Лейпциге
 Старая ратуша — ратуша в Линце
 Старая ратуша — ратуша в Люденшайде
 Старая ратуша — одна из достопримечательностей Мюнхена
 Старая ратуша — одна из достопримечательностей города Порвоо, в настоящее время — музей
 Старая ратуша — ратуша в Потсдаме
 Старая ратуша — один из музеев Регенсбурга
 Старая ратуша — ратуша в Хаттингене
 Старая ратуша — ратуша в Хемнице
 Старая ратуша — ратуша в Целле
 Старая ратуша — ратуша в Мёдлинге
 Старая ратуша — бывшее административное здание в городе Эрланген.
 Старая ратуша — см. Рёмер (Франкфурт-на-Майне)
 Старая ратуша — см. Выборгская ратуша

См. также 
 Ратуша
 Новая ратуша
 Ратушная площадь